Eduardo de Menezes Filho (1886 — 1958) foi um político brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro, formou-se em advocacia. Mudou-se para Juiz de Fora, onde exerceu os cargos de vereador (1916 a 1927) e prefeito (1936-1937). Foi também fundador da seção do Rotary Club local, além de Advogado Geral e Desembargador no Tribunal da Relação do Estado de Minas Gerais.

Ligações externas 
 

Prefeitos de Juiz de Fora
Mortos em 1958